Sablé - Montoir de Bretagne